

La final 

2005-06
Competiciones de fútbol en los Países Bajos